10. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 28 lutego – 1 marca 1981 roku w Elverum, w Norwegii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Bezkonkurencyjna była Amerykanka Sarah Docter. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Złoto wywalczył reprezentant gospodarzy Bjørn Arne Nyland. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 33 łyżwiarki (32 sklasyfikowane) i 36 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1981 w sportach zimowych
1981 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii